Parisina, George Byron költeménye (1816)
Parisina, Gaetano Donizetti operája (1833)
Parisina, Pietro Mascagni operája (1913)